Miquel Valdés i Padró, (Barcelona, 1867 - 1951), futbolista i empresari català.
 Miquel Valdés i Valdés (Tarragona, ? - França, 1950), comunista català.